Куцый — украинская фамилия. Известные носители:
 Куцый, Григорий Семёнович (1911—1977) — советский историк.
 Куцый, Максим Васильевич — украинский предприниматель, председатель Одесской облгосадминистрации.
 Куцый, Олександр Сергеевич (род. 2003) — украинский боксер.
 Куцый, Пётр Антонович (Кусый; 1922 — ?) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Куцый, Юрий Николаевич (1932—?) — советский деятель производства, бригадир бригады слесарей Киевского завода «Красный экскаватор», Герой Социалистического Труда.